Vorrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vorrtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Vorrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712663-168661), sjö i Vindelns kommun, 
Vorrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716522-166525), sjö i Vindelns kommun, 
Vorrtjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,

Se även
Vorrstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn